Villotti – cognome italiano
 Giovanni Villotti – calciatore italiano
 Jimmy Villotti – musicista italiano